Tréguier (en bretó Landreger) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 2.679 habitants. A l'inici del curs 2007 el 16% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Ernest Renan

Galeria d'imatges

Referències 

Treguier